Ostabat peut désigner :

Toponyme 
 Ostabat, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ostabat-Asme ;
 Ostabat-Asme, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme